Tcherna mogila peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Черна могила) :
Tcherna mogila, village bulgare de l'obchtina d'Aïtos, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Tcherna mogila, village bulgare de l'obchtina de Kharmanli, situé dans l'oblast de Khaskovo.